Паравектор — это сумма скаляра и вектора в алгебре Клиффорда. Поэтому о так определённой алгебре можно говорить как об алгебре паравекторов над полем комплексных чисел.

Изоморфным представлением рассмотренной алгебры паравекторов является известная алгебра комплексных матриц 2×2 – алгебра Паули, повседневно используемая в квантовой механике: базисом этой алгебры служат матрицы Паули.

 , , , ,

Другим изоморфным представлением алгебры паравекторов, является пространственная алгебра Клиффорда Cl3.

Ссылки 

Алгебры над кольцами
Гиперкомплексные числа